

Невестино () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Карнобат.
 Невестино () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.
 Невестино () — община в Кюстендильській області.
 Невестино () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Невестино.